Rajd San Remo 1983 - Rajd Włoch (25. Rallye Sanremo) – 25 Rajd San Remo rozgrywany we Włoszech w dniach 2-10 października. Była to dziesiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku  1983. Rajd został rozegrany na nawierzchni asfaltowej i szutrowej. Bazą rajdu było miasto San Remo.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 10 rundach 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

San Remo
1983
1983 we Włoszech